Reinhardt est un patronyme d'origine alsacienne et allemande, dérivé du prénom Reinhard. Ce prénom vient de l'ancien allemand, Regina (Rat = conseil) et Harti (Hertz = cœur).

Famille Reinhardt 

 Django Reinhardt (1910-1953), guitariste de jazz manouche ;
 Joseph Reinhardt (1912-1982), guitariste de jazz manouche, frère de Django ;
 Lousson Reinhardt (1929-1992), guitariste de jazz manouche, fils aîné de Django ;
 Babik Reinhardt (1944-2001), guitariste de jazz manouche, fils de Django ;
 David Reinhardt (1986- ), guitariste de jazz manouche fils de Babik et petit-fils de Django.

Autres personnalités 

 Ad Reinhardt (1913-1967), peintre américain ;
 Adèle Reinhardt, actrice québécoise ;
 Alfred-Hermann Reinhardt (1897-1973), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Alois Reinhardt (1961-), footballeur allemand ;
 Carl Reinhardt (1818-1877), peintre et dessinateur allemand ;
 Delia Reinhardt (1947-), plongeuse est-allemande ;
 Edgar Reinhardt (1914-1985), handballeur allemand ;
 Éric Reinhardt (1965-), écrivain et romancier français ;
  ;
 Georg-Hans Reinhardt (1887-1963), général allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Gottfried Reinhardt, (1913-1994), réalisateur, fils de Max Reinhardt (metteur en scène) ;
 Helmut Reinhardt (1921-2000), homme politique allemand ;
 Johannes Theodor Reinhardt (1816-1882), zoologiste danois ;
 John Reinhardt (1901-1953), réalisateur autrichien ;
 Karl Reinhardt (1849-1923), pédagogue allemand ;
 Karl Reinhardt (1886-1958-), philologue allemand ;
 Kelsey Reinhardt, actrice américaine ;
 Knut Reinhardt (1968-), footballeur allemand ;
 Mandino Reinhardtb(1956-), guitariste de jazz manouche ;
  ;
 Mimi Reinhardt (1915-2022), secrétaire autrichienne ;
 Nicole Reinhardt (1986-), kayakiste allemande ;
 Philippe Reinhardt (1981-), acteur suisse ;
 Sybille Reinhardt (1957-), rameuse d'aviron est-allemande ;
 .
 Kisley Reinhardt (2007), Artiste 
 Russell Reinardt (2010), Footballeur

Voir aussi 
 Aktion Reinhardt, nom de code qui désigne l'extermination systématique des Juifs, des Roms, des Sintis et des Yéniches, en Pologne pendant le Troisième Reich

Patronyme germanique